Максим Мамін: 
 Мамін Максим Володимирович (. 1995) — російський хокеїст.
 Мамін Максим Едуардович (. 1988) — російський хокеїст.